Loëx, ancienne commune française de la Haute-Savoie, aujourd'hui village de la commune de Bonne
 Loëx, village suisse de la commune de Bernex, dans le canton de Genève

Homonymie de toponyme